

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Международный день инвалидов.
 Всемирный день компьютерной графики.
 Международный день баскского языка.

Национальные 
  — День атомного ледокольного флота.
  — День юриста.
  — День Неизвестного Солдата.
  — День поддержки лиц с инвалидностью.

Религиозные 
  Православие
 Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы;
 память мученика Дасия (284—305 годы);
 память мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия (312 год);
 память священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азота скопца, Сасония, Фёклы, Анны и иных многих мужей и жён, в Персиде пострадавших (343 год);
 память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского (446—447 годы);
 память преподобного Григория Декаполита (816 год);
 память преподобного Диодора Юрьегорского (1633 год);
 память священномучеников Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира Медведюка, Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая Зеленова, Иоанна Сарва, Емилиана Панасевича, Николая Покровского, пресвитеров, преподобномучеников Арсения (Дмитриева), Евтихия (Качура) и Илариона (Писарца), преподобномученицы Иоанникии (Кожевниковой), игуменьи (1937 год);
 память преподобномученицы Татианы Фомичёвой (после 1937 года).

Именины 
 Александр, Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Иса(а)к, Прокл, Елена

События

До XIX века 
 1557 — в Эдинбурге подписана «Конгрегация Бога», документ, положивший начало реформации в Шотландии и созданию пресвитерианской церкви.
 1564 — Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу.
 1586 — в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.
 1717 — вышел Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
 1775 — первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред».
 1800 — французский генерал Моро разбил австрийцев в битве у Гогенлиндена (Бавария).

XIX век 
 1810 — Англия отбила у французов Маврикий.
 1818 — Иллинойс становится 21-м штатом США.
 1892 — в Канаде создан департамент торговли и коммерции.

XX век 
 1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали Чаталджинское перемирие с Турцией. Военные действия возобновились 3 февраля 1913 года при Чаталдже.
 1965 — в Великобритании выходит альбом Rubber Soul группы «The Beatles», который, как считается, положил начало коренным изменениям в музыке ливерпульской четвёрки.
 1966 — у Кремлёвской стены были погребены останки Неизвестного солдата.
 1967 — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; её провёл профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.
 1969 — при вылете из Каракаса (Венесуэла) рухнул в воду Boeing 707. Погибли 62 человека.
 1971 — начало третьей индо-пакистанской войны.
 1972 — на острове Тенерифе (Канарские острова) при взлёте потерпел катастрофу Convair 990, погибли 155 человек.
 1979 — аятолла Рухолла Хомейни стал первым Высшим руководителем Ирана
 1984 — Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, и сотни тысяч пострадали.
 1989 — президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны более не являются противниками. День вошёл в историю как официальная дата окончания «холодной войны».
 1990 — в аэропорту Детройта столкнулись два самолёта компании Northwest Airlines, погибли 8 человека.
 1991 — распущен КГБ СССР.
 1992 — отправлено первое СМС сообщение.
 1994 — Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation.
 1997 — подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.
 1999 
 Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.
 космический аппарат Mars Polar Lander потерял связь с НАСА во время входа в атмосферу Марса.

XXI век 
 2009 — теракт в Могадишо, 25 погибших.
 2012 — тайфун Бофа обрушился на Филиппины.

Родились

До XIX века 
 1368 — Карл VI Безумный (ум. 1422), король Франции (с 1380), из династии Валуа.
 1596 — Николо Амати (ум. 1684), итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов.
 1690 — Эрнст Иоганн Бирон (ум. 1772), курляндский дворянин, граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны.
 1722 — Григорий Сковорода (ум. 1794), русский и украинский философ, поэт, педагог.
 1750 — Иоганн Мартин Миллер (ум. 1814), немецкий писатель и поэт. 
 1753 — Сэмюэл Кромптон (ум. 1827), английский изобретатель, пионер прядильной промышленности.
 1777 — Жюли Рекамье (ум. 1849), хозяйка знаменитого литературно-политического салона в Париже.
 1795 — Роуленд Хилл (ум. 1879), учитель и изобретатель, преобразователь почтового дела в Великобритании.
 1800 — княгиня Екатерина Трубецкая (урождённая графиня Лаваль; ум. 1854), жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь.

XIX век 
 1813 — Иринарх Введенский (ум. 1855), русский переводчик, литературный критик и педагог.
 1818 — Макс фон Петтенкофер (ум. 1901), немецкий естествоиспытатель, химик и учёный-гигиенист.
 1830 
 Фредерик Лейтон (ум. 1896), английский художник.
 Николай Обручев (ум. 1904), русский военный деятель, генерал, начальник Главного штаба (1881—1897).
 1833 — Карлос Хуан Финлей (ум. 1915), испано-кубинский врач и учёный, пионер в исследовании жёлтой лихорадки.
 1857 — Джозеф Конрад (ум. 1924), писатель, классик английской литературы.
 1883 — Антон Веберн (ум. 1945), австрийский композитор и дирижёр.
 1894
 Николай Сергеев (ум. 1988), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Владимир Энгельгардт (ум. 1984), советский биохимик, академик, Герой Социалистического Труда.
 1895 — Анна Фрейд (ум. 1982), британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда.
 1898
 Лев Книппер (ум. 1974), композитор, народный артист РСФСР.
 Михаил Кошкин (ум. 1940), советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34.
 1899 — Владимир Максимов (ум. 1945), советский военачальник, Герой Советского Союза.

XX век 
 1904 — Татьяна Гурецкая (ум. 1983), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1908 — Анна Стэн (наст. имя Анна Петровна Фесак; ум. 1993), советская и американская актриса российского происхождения.
 1911 — Нино Рота (наст. имя Джованни Рота Ринальди; ум. 1979), итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».
 1923 — Харальд Брайнин (ум. 2006), австрийский поэт, писатель и журналист.
 1924 — Джон Бэкус (ум. 2007), американский математик, создатель языка программирования Фортран.
 1927 — Энди Уильямс (ум. 2012), американский эстрадный певец и актёр.
 1930 — Жан-Люк Годар (ум. 2022), французско-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист и продюсер.
 1932 — Корри Броккен (ум. 2016), голландская певица, победительница конкурса песни «Евровидение-1957».
 1934
 Виктор Горбатко (ум. 2017), советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Нина Дорошина (ум. 2018), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1948 — Оззи Осборн (наст. имя Джон Майкл Осборн), британский рок-музыкант, певец, автор песен.
 1949 — Ники Стивенс (урожд. Хелен Мария Томас), вокалистка британской группы «Brotherhood of Man».
 1950 — Альберто Хуанторена, кубинский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион (1976). 
 1953 — Франц Кламмер, австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион (1976).
 1960
 Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.
 Джулианна Мур (при рожд. Джули Энн Смит), американская актриса и писательница, обладательница «Оскара», двух «Золотых глобусов», двух «Эмми» и др. наград.
 Дэрил Ханна, американская актриса кино и телевидения, режиссёр, сценарист, продюсер.
 1964 — Елена Дробышева, советская и российская актриса, телеведущая.
 1965 — Катарина Витт, фигуристка из ГДР, двукратная олимпийская чемпионка, 4-кратная чемпионка мира.
 1968 — Брендан Фрейзер, американский и канадский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».
 1969 — Халвар Ханевольд (ум. 2019), норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира. 
 1977 — Адам Малыш, польский прыгун на лыжах с трамплина, четырёхкратный чемпион мира.
 1980 — Дженна Дуан, американская актриса и танцовщица.
 1981 — Давид Вилья, испанский футболист, лучший бомбардир в истории сборной Испании, чемпион мира (2010) и Европы (2008).
 1985 — Аманда Сайфред, американская актриса, певица и модель.
 1986 — Татьяна Казанцева, актриса театра и кино.
 1991 — Симон Детьё, французский биатлонист, олимпийский чемпион (2018).

Скончались

До XIX века 
 1533 — Василий III (р. 1479), Великий князь московский, завершивший процесс централизации русских земель.
 1552 — Франциск Ксаверий (р. 1506), испанский миссионер в Японии и Индии, католический святой.
 1789 — Клод Жозеф Верне (р. 1714), французский пейзажист-маринист.

XIX век 
 1823 — Джованни Баттиста Бельцони (род. 1778), итальянский путешественник.
 1850 — Николай Александрович Окунев (р. 1788), генерал-лейтенант Русской императорской армии; военный писатель.
 1858 — граф Винценты Красинский (р. 1782), польский, французский и российский генерал, участник наполеоновских войн.
 1863 — Орас Верне (р. 1789), французский художник и дипломат.
 1866 — Карл Голльмик (р. 1796), немецкий композитор, лексикограф и музыкальный критик.
 1882 — Сергей Нечаев (р. 1847), российский нигилист, террорист-революционер, лидер «Народной расправы».
 1888 — Карл Цейсс (р. 1816), основатель фабрики оптических приборов.
 1892 — Афанасий Афанасьевич Фет (р. 1820), русский поэт.
 1894 — Роберт Льюис Стивенсон (р. 1850), английский писатель и поэт.

XX век 
 1902 — Генрих Ландесман (род. 1821), австрийский писатель, философ и поэт известный под псевдонимом Иероним Лорм. 
 1905 — Александр Боровиковский (р. 1844), русский юрист, учёный и поэт.
 1917 — убит Николай Духонин (р. 1876), генерал-лейтенант, Верховный главнокомандующий Русской армией в конце 1917 г.
 1919 — Пьер Огюст Ренуар (р. 1841), французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.
 1941 — Павел Филонов (р. 1883), русский художник, теоретик искусства, поэт.
 1950 — Павел Бажов (р. 1879), революционер и писатель, автор уральских сказов.
 1955 — Мария Искьердо (р. 1902), мексиканская художница.
 1956 — Александр Родченко (р. 1891), советский дизайнер, фотохудожник, художник театра и кино.
 1958 — Сергей Сергеев-Ценский (р. 1875), русский советский писатель, путешественник.
 1973 — Михаил Юрьевич Блейман (р. 1904), советский кинодраматург, теоретик кино, сценарист.
 1976 — Александр Новиков (р. 1900), Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
 1978 — Иван Кавалеридзе (р. 1887), украинский режиссёр и сценарист.
 1980 — Освальд Мосли (р. 1896), баронет, лидер английских фашистов.
 1982 — Абрам Фрейдин (р. 1917), художник-декоратор, заслуженный художник РСФСР.
 1984 — Павел Кутахов (р. 1914), главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
 1995 — Александр Кайдановский (р. 1946), советский и российский актёр театра и кино.
 1997 — Юрий Сотник (р. 1914), русский советский писатель, автор книг для подростков.
 1999
 Борис Кузнецов (р. 1928), советский футболист, олимпийский чемпион (1956).
 Скэтмен Джон (р. 1942), американский джазовый музыкант.
 2000 — Гвендолин Брукс (р. 1917), американская поэтесса.

XXI век 
 2001 — Хуан Хосе Арреола (р. 1918), классик мексиканской литературы.
 2003 — Дэвид Хеммингс (р. 1941), британский актёр, кинорежиссёр и продюсер.
 2004 — Александр Дашков (р. 1914), советский и латвийский певец (бас).
 2009 — Ричард Тодд (р. 1919), ирландский киноактёр.
 2012 — Фёдор Хитрук (р. 1917), советский и российский мультипликатор, режиссёр, сценарист.
 2015 — Владимир Железников (р. 1925), русский советский детский писатель, кинодраматург.
 2021 — Нина Ургант (р. 1929), российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Приметы 
День Проклы и Прокла.
 Если 3 декабря шёл снег, 3 июля пойдёт дождь.
 Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге.
 На Прокла всякую нечисть проклинают, чтобы она больше не вылезала из своих нор мутить жизнь человеческую.
 «До Прокла не жди от дороги прока: в путь соберёшься — одна морока, а сани ни с места».

См. также

Примечания